Hans Wesemann ist der Name folgender Personen:

* Hans Wesemann (Journalist) (1895–1971), deutscher Journalist und Gestapoagent
 Hans Otto Wesemann (1903–1976), deutscher Journalist und Rundfunkintendant